Laura Boujenah, actrice française, nièce de Michel et Paul Boujenah ;
 Lucie Boujenah (né en 1987), actrice française, nièce de Michel et Paul Boujenah ;
 Matthieu Boujenah (né en 1976), acteur français, neveu de Michel et Paul Boujenah ;
 Michel Boujenah (né en 1952), acteur, réalisateur et humoriste français ;
 Paul Boujenah (né en 1958), réalisateur, scénariste et adaptateur français, frère de Michel Boujenah.

Voir aussi 
 

Patronyme tunisien